

Важнейшие события 
 Начало 230-х годов — префект претория Юлий Павел.
 230-е годы — опустошение готами окрестностей Ольвии. Взятие Танаиса.
 230-е годы — упадок государства кушанов. Распад империи.
 230-е годы — царь Когурё перенёс столицу в город Ваньду (на правом берегу Ялу). Когурёзцы завязали сношения с У. Когда прибыл посол Вэй, они решили не ссориться с ним и казнили посла У.

См. также 

230-е годы